Населението на Словакия през 2020 г. е 5 464 060 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0-14 години: 16,7% (мъжe 465 304 / жени 443 967)
 15-64 години: 71,3% (мъже 1 929 448 / жени 1 947 735)
 над 65 години: 12% (мъже 244 609 / жени 408 385)
(2010)
 0-14 години: 15,7% (мъжe 439 331 / жени 419 123)
 15-64 години: 71,7% (мъже 1 954 798 / жени 1 966 611)
 над 65 години: 12,6% (мъже 258 157 / жени 432 286)

Естествен прираст

Етнически състав 
Според преброяването от 2011 година:
 80,7% – словаци
 8,5% – унгарци
 2,0% – цигани
 0,6% – чехи
 0,6% – русини
 0,1% – украинци
 7,5% – други, непосочили

Българите в Словакия в края на ХХ век са около 8000 души. Съсредоточени са главно в по-големите градове: Братислава, Кошице, Банска Бистрица, Нитра, Жилина, Хлоховец и други.

Езици 
Официален е словашкият език от славянското езиково семейство. Дели се на стандартен и разговорим. Вторият говорим език е унгарският. Говори се в тази част на страната, където унгарците са мнозинство.

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници